Dit is een overzicht van de verschillende zwemrecords op de 200 meter wisselslag bij de mannen, onderverdeeld in de langebaan (50 meter) en de kortebaan (25 meter).

Langebaan (50 meter)

Ontwikkeling wereldrecord

Ontwikkeling Olympisch record

Ontwikkeling Europees record

Ontwikkeling Nederlands record

Kortebaan (25 meter)

Ontwikkeling wereldrecord 

 FINA erkent wereldrecords op kortebaan sinds maart 1991.

Ontwikkeling Europees record

Ontwikkeling Nederlands record 

0200 meter wisselslag mannen